Chamarajanagar (district), een district van de Indiase staat Karnataka
 Chamarajanagar (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Chamarajanagar